
Termin -{THN}- ima više značenja.

 2-Aminotetralin, lek
 -{The Hockey News}-, magazin